Matt Smith peut désigner :
 Matt Smith (né en 1982), un acteur britannique ;
 Matt Smith (né en 1987), un joueur anglais de rugby à XV ;
 Matt Smith (né en 1989), un footballeur anglais.